

Geografia

Distretto di Tiexi (Siping), Jilin
Distretto di Tiexi (Anshan), Liaoning
Distretto di Tiexi (Shenyang), Liaoning